Terek – rzeka w Rosji
 Tieriek – miasto w Rosji
 Terek Grozny – klub piłkarski w Czeczenii